Золотой стандарт — многозначный термин, может означать:

 Золотой стандарт — монетарная система, в которой основной единицей расчётов является некоторое стандартизированное количество золота.
 Золотой стандарт (серия марок) — почтовые марки первого стандартного выпуска, выходившие в СССР в течение 1923—1927 годов на основе выше указанной монетарной системы.
 Золотой стандарт (медицина) — оптимальное сочетание диагностических методов или терапевтических мероприятий, позволяющие достичь наилучших результатов в диагностике или лечении.